Fabio Depaoli – calciatore italiano
 Massimo Depaoli – politico e docente italiano
 Romeo Depaoli – architetto italiano
 Virginio Depaoli – calciatore italiano

Pagine correlate
De Paoli